Актюбинский областной комитет КП Казахстана — региональный орган партийного управления в Казакской АССР (1932—1936 годы) и Казахской ССР (1936—1991 годы).

Актюбинская область была образована 10 марта 1932 года в числе первых 6 областей Казакской АССР. С 5 декабря 1936 — в составе Казахской ССР. Центр — г. Актюбинск.

С 3 мая 1962 по 1 декабря 1964 наряду с Уральской и Гурьевской областями входила в состав Западно-Казахстанского края Казахской ССР.

Первые секретари обкома 
 06.1932 1934: Шаяхмет Шамухамедович Ярмухамедов
 1934—1936: Досов Абилкаир Искакович
 1936—1937: Мусин Айтмухаммед
 1937—1938: Макай Джунусов
 1938: Токен Оразов
 1938—1943: Иночкин, Яков Петрович
 1943—1944: Бекжанов, Мурзахмет Джексенгалиевич
 1944—1948: Тайбеков Елубай Базимович
 1948—1950: Ильяшев Рымбек Ильяшевич
 1950 01.1952/1951: Сужиков Мухамедгали Аленович
 01.1952 — 04.1955: Ташенев, Жумабек Ахметович
 04.1955 1958: Дельвин, Павел Илларионович
 1958—1959: Карсыбаев Шакир Карсыбаевич
 1959—1962: Бектурганов, Хасан Шайахметович
 1962 — 12.1964 (сельский): Бектурганов, Хасан Шайахметович
 12.1964 01.1972: Журин Николай Иванович
 01.1972 22.01.1985: Ливенцов, Василий Андреевич
 22.01.1985 28.03.1989: Трофимов, Юрий Николаевич
 7.06.1989 7.09.1991: Золотарёв Евгений Михайлович

См. также 
 Аким области

Литература 
Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. М., 2005.

Краевые, областные и окружные комитеты КП Казахстана
XX век в Актюбинской области